O torneio de futebol nos Jogos Pan-Arábicos de 2007  ocorreu entre 13 e 25 de novembro. Além da capital Cairo, outras duas cidades - Ismaília e Porto Said - também sediaram partidas. Apenas cinco equipes disputaram o torneio de futebol.

Países participantes 

 (país-sede)
 B
 Líbia
 B

Sedes

Resultados 
Todos os horários estão no fuso do Egito (UTC+2).

Classificação final

Marcadores 

5 gols
 Emad Moteab

4 gols
 Osama Al Fazzani

2 gols
 Sayed Moawad

1 gol
 Omar Al-Ghamdi
 Redha Tukar
 Saud Kariri
 Yasser Al-Qahtani
 Ahmed Salama
 Hossam Ghaly
 Osama Hosny
 Abdullah Qasim
 Ismail Al-Hamaadi
 Mahmoud Hassan
 Ali Rahuma
 Ahmad Sa'ad
 Omar Daoud

Gol contra
 Obaid Khalifa (para a Arábia Saudita)

Ligação externa 
 Detalhes no site Goalzz.com

Futebol nos Jogos Pan-Arábicos